Pallas se poate referi la:

 Pallas, zeu titan al războiului în mitologia greacă
 o planetă mică (asteroid), numită și Palada
 o localitate (sat) în Dobrogea: Pallas 
 nume de persoană:
 Nicolae Ionescu-Pallas, fizician român
 Peter Simon Pallas, savant german